DHB steht für:

 Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages
 Demir-Halk Bank, eine niederländische Bank
 Deutsche Hochschul-Burschenschaft, ehemaliger Korporationsverband, 1999 aufgegangen in der Deutschen Burschenschaft
 Deutsches Herzzentrum Berlin
 Deutscher Handballbund
 Deutsche Handelsbank (1956–2001)
 Deutsche Handelsbank AG
 Deutsches Handwerksblatt
 Deutscher Hapkido Bund siehe Hapkido
 DHB – Netzwerk Haushalt, Berufsverband der Haushaltsführenden (früher: Deutscher Hausfrauen-Bund)
 Deutscher Hockey-Bund
 DHB Bank, deutsche Tochter der Demir-Halk Bank
 Dihydrobenzimidazol, ein Neuroleptikum, bekannt als Droperidol
 2,5-Dihydroxybenzoesäure, unter anderem häufig als Matrix im MALDI-TOF-Verfahren verwendet

DHB